Людмила Чернышёва: Чернышёва, Людмила Георгиевна (род. 1952) — советская спортсменка, волейболистка.
 Чернышёва, Людмила Сергеевна (1908—1963) — советская актриса театра и кино.